Немцы в Башкортостане — один из народов Башкортостана. Наиболее компактно проживают в Стерлитамакском и Туймазинском районах, гг. Уфа, Ишимбай, Октябрьский, Стерлитамак, Туймазы.

Вероисповедание: лютеране, католики.

Численность 
По данным переписей численность немцев составляла:

в 1897 в Уфимской губернии— 1,1 тысяч чел., в Оренб. губернии — 5,5 тысяч.

В БАССР в 1926 — 6,5 тысяч, в 1939 — 6,3 тысяч, в 1959 — 12,8 тысяч, в 1970 — 12,1 тысяч, в 1979 — 11,3 тысяч в 1989 году проживало 11 тысяч человек,

В Республике Башкортостан в 2002 — 8,2 тысячи, в 2010 — 5,9 тысяч человек.

История 
Первые поселения немецкого народа датируются 17 веком, во время их службы в Уфимском гарнизоне.

В 1894 в Башкортостан переселились немцы-меннониты, основавшие селения на территории современного Давлекановского района.

В годы Столыпин. аграрной реформы на земли современного Благоварского района переселились немцы из Малороссии (современной Украины).

В годы Великой Отечественной войны в БАССР были переселены немцы из ликвидированной АССР немцев Поволжья.

Отъезд немцев в ФРГ начался с 1984 г.

После 1993 года большая часть немцев эмигрировала в Германию. В течение ряда лет только из Алексеевского совета Уфимского района Республики Башкортостан выехала треть немецкого населения.

В Республика Башкортостан (данные на 2010 год) наиболее компактно проживают в гг. Уфа (1638 человек), Октябрьский (754), Стерлитамак (527), Салават (291), Ишимбай (245), Белебей (149), Нефтекамск (136), г. Давлеканово и Давлекановском районе (349), г. Туймазы и Туймазинском районе (344), г. Белебей и Белебеевском районе (149), Благоварском (347), Альшеевском (97), Уфимском (96) районах.

Хозяйствование 
Отличительной чертой немецких традиционных усадеб было соединение жилых и хозяйственных построек в виде прямоугольника. Традиционный женский костюм состоял из кофты, сборчатой юбки, передника, головного платка; мужской — из рубахи, штанов, жилета, шляпы. Из обуви широко использовались кожаные башмаки. В традиционной кухне были распространены куриный бульон с домашней лапшой, суп с клёцками, борщ, фруктовый суп, свинина или гусь с капустой, пироги, рулеты, разнообразные колбасы. Традиционно отмечались христианские праздники.

Культурная и общественная жизнь 
С 1989 года действует культурно-просветительский союз немцев Республика Башкортостан «Видергебурт», в 1998 — в с. Пришиб нем. историко-культурный центр «Алексеевский», с 2003 — Национально-культурная автономия немцев Республики Башкортостан.

Примечания

Литература 
 Гималтдинова И. И. «Немцы» Республики Башкортостан. История расселения. Язык и национальная культура  // Молодой ученый. — 2016. — № 16. — С. 274—276. — (дата обращения: 19.12.2017).

 Кузеев Р. Г., Бабенко В. Я. Немцы в Башкирии //Этнические и этнографические группы в СССР и их роль в современных этнокультурных процессах. Уфа, 1989;
 Григорьев Д. В. Немцы Башкортостана в конце XIX—XX вв. Уфа, 2002;
 Гульназира БИИШЕВА.  «Немцы призывали башкир не воевать за Россию»//proufu.ru, 17 Марта 2015
 Мухаметзянова Р. М. Немецкие национальные школы в Башкирии на рубеже XIX—XX века //Археография Южного Урала: материалы IV Межрегион. науч.‑практ. конф. Уфа, 2004.
 Хабибуллина А. Р. Немцы Башкортостана // II международная научно-практическая конференция «Национальные культуры в социальном пространстве и времени». Прага, 10 — 11 марта 2014 г. — Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2014. 158 с. — С. 75 — 81.

Ссылки 
 
 

Башкортостан
Население Башкортостана